Evelyn Sharp (aviatrice) (1919-1944), aviatrice américaine
 (1903-1985), haut fonctionnaire britannique
Evelyn Sharp (suffragiste) (1869-1955), suffragette britannique.